Rappen steht für:
 Rappen, Währungsuntereinheit des Schweizer Frankens
 Rappen (See), in der Gemeinde Arjeplog, Norrbottens län, Schweden
 Rappen (Unteregg), Ortsteil der Gemeinde Unteregg im Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Plural von Rappe, schwarzes Pferd

rappen steht für:
 Ausführen des Sprechgesangs Rap

Siehe auch:
 Rappenau (Begriffsklärung)
 Rappenburg (Begriffsklärung)
 Rappenhof (Begriffsklärung)
 Rappenkrieg (Begriffsklärung)
 Rappensee (bayerischer Hochgebirgssee)
 Rappenspitze (Begriffsklärung)
 Rappe (Begriffsklärung)